Herbert Spencer peut désigner :
 Herbert Spencer (1820-1903), philosophe et sociologue britannique ;
 Herbert Spencer Jennings (1868-1947), zoologiste et généticien américain ;
 Herbert Spencer Barber (1882-1950), entomologiste américain ;
 Herbert W. Spencer (1905-1992), compositeur et un chef d'orchestre.